БТР-50ПУ (Индекс ГБТУ — Объект 750К) — советская командно-штабная машина.

Разработана на базе бронетранспортёра БТР-50. Серийное изготовление было налажено на Волгоградском тракторном заводе и Челябинском тракторном заводе в 1958 году.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 

Броневой корпус разделён на три отсека. В передней части находится отделение управления, в котором размещёны механик-водитель, командир машины и штурман. В верхней правой части лобового листа находится ниша штурмана. В средней части находится штабное отделение. В отличие от базовой машины, в бортовых листах отсутствуют наблюдательные лючки. Для работы с документами в штабном отделении есть стол. Задняя часть крыши штабного отделения не имеет откидных крышек и выполнена сплошной для закрепления мачты антенны по походному во время марша. В задней части установлен двигатель.

Приборы наблюдения и связи 
Для наблюдения за местностью место штурмана оборудовано тремя призменными приборами ТПН-Б. На крыше штабного отделения находится вращающаяся на 360° башенка с прибором наблюдения ТПКУ-2Б. За башенкой находятся два посадочных люка с иллюминатором, благодаря которому в отделении в дневное время возможна работа без дополнительного освещения. Узел связи находится в штабном отделении. Связь обеспечивается комплексом радиостанций Р-112, Р-113 и Р-105, двухканальной радиорелейной станцией Р-403БМ, радиоприёмником Р-311, а также полевым коммутатором П-193А. Дополнительно в комплект связи входят четыре катушки с двухпроводными телефонными кабелями по 600 метров и четыре телефонных аппарата. Машина штатно комплектуется тремя четырёхметровыми, одной 11-метровой и одной 10-метровой антеннами. Внутреннее сообщение между экипажем с помощью двух комплектов танковых переговорных устройств Р-120. Работа радиостанций осуществляется с помощью агрегата питания АБ-1-П/30. Ориентирование на местности производится с помощью датчиков пути ДП, курсопрокладчика КП-2М1 и гирокурсоуказателя КМ-2.

Модификации 

 БТР-50ПУ — базовая модификация, выпускаемая на Челябинском тракторном заводе
 БТР-50ПУМ — модернизированная версия БТР-50ПУ с обновлённым составом оборудования
 БТР-50ПУМ1 — дальнейшая модернизация с изменённым составом оборудования. Принята на вооружение в 1972 году
 БТР-50ПН — вариант выпускаемый на Волгоградском тракторном заводе, отличался от БТР-50ПУ небольшими изменениями в составе оборудования
 «АМУР 1» — конверсионная транспортная машина, выпускаемая 560 БТРЗ.

Операторы 

  — 5 БТР-50ПУМ и 1 БТР-50ПУ в зоне «до Урала» по состоянию на 1991 год, перешли к образовавшимся после распада государствам
 
  — 8 БТР-50ПУ поставлены из СССР в период с 1969 по 1970 годы
  — 1 БТР-50ПУ поставлена из СССР в 1982 году

Сохранившиеся экземпляры 

 :
 Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге;
 Бронетанковый музей в Кубинке.
 :
 Военно-исторический музей в Кецеле.
 :
 Музей Армии обороны Израиля в Неве-Цедеке.

Примечания

Литература 

 
 
 

Бронетранспортёры по алфавиту
БТР-50